Eurystenes – w mitologii greckiej jeden z potomków Heraklesa. Legendarny król Sparty i protoplasta rodu Eurystenidów, zwanych później Agidami.

Królowie w mitologii greckiej
Spartiaci